VPS kan syfta på 
Vaasan Palloseura, en finländsk fotbollsklubb, 
Virtual Private Server, en typ av virtualisering av datorservrar
IATA:s flygplatskod för Northwest Florida Regional Airport i Valparaiso, Florida, USA